Nicholas Marcellus Hentz (1797-1856), arachnologue américain d'origine française, fils du suivant
 Nicolas Hentz (1753-1829), conventionnel français, père du précédent
 Roger Hentz (1927-2009), artiste-peintre alsacien